Francia
 Château Klinglin – castello di Illkirch-Graffenstaden
 Hôtel de Klinglin – edificio storico di Strasburgo